Els versos acròstics són els versos d'una composició poètica en la qual les lletres inicials, mitges o finals de cada vers, llegides en sentit vertical, formen una paraula o una locució.
Per extensió es diu acròstic a la paraula o locució formada per aquestes lletres.

Enllaços externs 
 http://enigmisticamarius.blogspot.com/1989/09/lacrstic.html
 http://enigmisticamarius.blogspot.com/1989/02/acrstics-i-acrnims.html

Versos acrostics